Співо́чі птахи́, або співо́чі горобцеподі́бні (Passeri або Oscines) — підряд горобцеподібних, що містить приблизно 4000 видів птахів. У цих птахів голосовий орган, сиринкс, дуже розвинутий та здатний продукувати дуже різноманітні за частотою типи вокалізації, зазвичай відомі як «спів птахів». Група виділилася близько 50 млн років тому на заході Гондвани, що пізніше стала Австралією та Антарктидою, після чого вони поширилися по всьому світу.

Класифікація 
Перелік родин за Сіблі та Алквістом:
 Corvida
 Menuroidea
 Menuridae
 Atrichornithidae
 Climacteridae
 Ptilonorhynchidae
 Meliphagoidea
 Maluridae
 Meliphagidae
 Dasyornithidae
 Pardalotidae
 Acanthizidae
 Pomatostomidae:
 Orthonychidae
 Cnemophilidae
 Melanocharitidae
 Callaeidae
 Notiomystidae
 Corvoidea
 Paramythiidae
 Psophodidae
 Platysteiridae
 Tephrodornithidae
 Prionopidae
 Malaconotidae
 Machaerirynchidae
 Vangidae
 Pityriaseidae
 Artamidae
 Rhagologidae
 Aegithinidae
 Campephagidae
 Mohouidae
 Neosittidae
 Eulacestomidae
 Oreoicidae
 Pachycephalidae
 Laniidae
 Vireonidae
 Oriolidae
 Dicruridae
 Rhipiduridae
 Monarchidae
 Corvidae
 Corcoracidae
 Melampittidae
 Ifritidae
 Paradisaeidae
 Passerida
 Petroicidae
 Picathartidae
 Chaetopidae
 Eupetidae
 Bombycillidae
 Ptilogonatidae
 Hypocoliidae
 Dulidae
 †Mohoidae
 Hylocitreidae
 Stenostiridae
 Paridae
 Remizidae
 Nicatoridae
 Panuridae
 Alaudidae
 Pycnonotidae
 Hirundinidae
 Pnoepygidae
 Macrosphenidae
 Cettiidae
 Scotocercidae
 Erythrocercidae
 Aegithalidae
 Phylloscopidae
 Acrocephalidae
 Locustellidae
 Donacobiidae
 Bernieridae
 Cisticolidae
 Timaliidae
 Pellorneidae
 Leiothrichidae
 Sylviidae
 Zosteropidae
 Arcanatoridae
 Promeropidae
 Irenidae
 Regulidae
 Elachuridae
 Hyliotidae
 Troglodytidae
 Polioptilidae
 Sittidae
 Tichodromidae
 Certhiidae
 Mimidae
 Sturnidae
 Buphagidae
 Turdidae
 Muscicapidae
 Cinclidae
 Chloropseidae
 Dicaeidae
 Nectariniidae
 Passeridae
 Ploceidae
 Estrildidae
 Viduidae
 Peucedramidae
 Prunellidae
 Motacillidae
 Urocynchramidae
 Fringillidae
 Parulidae
 Icteridae
 Coerebidae
 Emberizidae
 Thraupidae
 Calcariidae
 Cardinalidae

Примітки 

Горобцеподібні
Підряди хордових